Stauronema är ett släkte av svampar. Stauronema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stauronema